Ліга Європи УЄФА 2020—2021 — 50-й розіграш щорічного футбольного клубного змагання і 12-й з моменту зміни формату та назви (раніше – Кубок УЄФА). Фінальний матч відбувся в Гданську, Польща на стадіоні «Енерга».

Переможець турніру «Вільярреал» кваліфікувався до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА 2021–22, а також отримав право зіграти проти переможця Ліги чемпіонів УЄФА 2020–21 в Суперкубку УЄФА 2021.

Розподіл асоціацій 
У Лізі Європи УЄФА 2020-21 візьмуть участь 213 команд з усіх 55 асоціацій членів УЄФА. Рейтинг асоціацій, оснований на таблиці коефіцієнтів УЄФА, використовується для визначення кількості команд-учасниць для кожної асоціації:

 Асоціації 1-50 (крім Ліхтенштейну) представлені трьома (3) командами
 Асоціації 51-55 представлені двома (2) командами
 Ліхтенштейн представлений однією (1) командою
 А також 55 команд-невдах Ліги чемпіонів УЄФА 2020-21 переходять в Лігу Європи

Рейтинг асоціацій 
Асоціації отримують місця у Лізі Європи УЄФА 2020-21 відповідно до таблиці коефіцієнтів УЄФА 2019 (з 2014 по 2019 роки).

Розподіл за раундами 
Список команд за раундами.

Список учасників 
На початку квітня 2020 УЄФА повідомили, що через пандемію коронавірусної хвороби термін подачі списків учасників перенесено до подальшого повідомлення. Також УЄФА повідомили кожну асоціацію, що національні чемпіонати та кубки мають бути завершені для того, щоб команди отримали кваліфікацію для участі у єврокубках. Після зустрічі 21 квітня з усіма 55 асоціаціями, УЄФА настійно рекомендували завершити національні змагання, але якщо це неможливо, УЄФА розроблять вказівки для вибору учасників у випадку незавершеного сезону чемпіонату чи кубку. Після зустрічі Виконавчого комітету УЄФА 23 квітня 2020, УЄФА оголосили, що у випадку коли національний чемпіонат остаточно скасовано на законних підставах (наприклад, заборона проведення спортивних подій в країні, економічної ситуації тощо), асоціації повинні обрати команди для участі в єврокубках сезону 2020–21 за результатами національного чемпіонату на момент скасування. Також УЄФА залишає за собою право не погодитися з вибором, якщо у УЄФА є підстави вважати, що відміна чемпіонату не відбулася на законній основі, або процедура вибору команд не була об'єктивною, прозорою чи була дискримінаційною, або якщо громадська думка вважає, що команда обрана нечесно. Зупинений чемпіонат може також бути відновлено в іншому форматі, якщо він сприяє кваліфікацію до єврокубків на основі спортивних досягнень. Кожна ліга повинна повідомити УЄФА до 25 травня намір завершити чи скасувати чемпіонат, але пізніше цей термін було подовжено. 17 червня 2020 УЄФА повідомили, що асоціації повинні подати список команд до 3 серпня 2020. У випадку, якщо національний кубок скасовано, або не завершено до терміну реєстрації, місця в Лізі Європи розподіляються тільки на основі позиції в чемпіонати.

Теги в дужках вказують на те, як команда потрапила в турнір:
 ПК: переможець національного кубка
 2-е, 3-є, 4-е, і т. д.: позиція в національному чемпіонаті
 КЛ: переможець національного кубка ліги
 ПО: переможці післясезонного плей-оф за місце в єврокубках
 ЛЧ: команди, що вибули з Ліги чемпіонів
 Гр: груповий етап
 Ч/Н РПО: раунд плей-оф (шлях чемпіонів/нечемпіонів)
 Ч/Н КР3: третій кваліфікаційний раунд (шлях чемпіонів/нечемпіонів)
 Ч/Н КР2: другий кваліфікаційний раунд (шлях чемпіонів/нечемпіонів)
 КР1: перший кваліфікаційний раунд
 ПР: попередній раунд (Ф: фінал; ПФ: півфінал)
 Нез.: місце в попередньому сезоні національного чемпіонату, який не було завершено через пандемію коронавірусної хвороби

Другий кваліфікаційний раунд, третій кваліфікаційний раунд та раунд плей-оф розділено на Шлях чемпіонів (Ч) та Основний шлях (О).

Примітки

Розклад матчів і жеребкувань 
Всі жеребкування пройдуть у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні, Швейцарія, якщо не вказано інше.

Всі матчі кваліфікаційних раундів, включаючи раунд плей-оф, будуть зіграні в одноматчевому протистоянні, господарем якого буде команда, яка буде визначена жеребкуванням, матчі відбудуться без глядачів. Матчі можуть бути зіграні у вівторок та середу на відміну від звичного дня (четверга) через конфлікти в розкладі. Система відеоасистента арбітра (VAR) не буде використовуватися у груповому етапі як планувалося раніше (старт пересений на сезон 2021-22), але буде використовуватися в плей-оф.

Кваліфікація 

У попередньому, кваліфікаційних і плей-оф раундах команди розподіляються на сіяні та несіяні відповідно до їхнього рейтингу у таблиці коефіцієнтів УЄФА–2020 (використовується тільки в Основному шляху), за якими проводиться жеребкування, що розподіляє пари у одноматчевому протистоянні. Команди з однієї країни не грають одна з одною.

Попередній раунд

Перший кваліфікаційний раунд

Другий кваліфікаційний раунд 
На цьому етапі змагання діляться на два «шляхи»: шлях чемпіонів (для клубів, які вибули після кваліфікаційних раундів Ліги чемпіонів) та основний шлях (для переможців кубків та клубів нечемпіонів своїх країн).

Третій кваліфікаційний раунд

Раунд плей-оф

Груповий етап 

В груповому етапі змагаються 48 команд: 18 команд, що починають з групового етапу, 21 переможець раунду плей-оф (8 зі Шляху чемпіонів і 13 з Основного шляху), 6 команд, що програли в раунді плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА 2020—2021 (4 зі Шляху чемпіонів і 2 зі Шляху нечемпіонів) та 3 команди, що програли в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА 2020—2021 (Шлях нечемпіонів).

Жеребкування групового етапу відбулося 2 жовтня 2020 о 14:00 (13:00 CEST). В результаті жеребкування команди було поділено на 12 груп по 4 команди. Команди з однієї асоціації не можуть грати в одній групі. Для жеребкування команди було розділено на 4 кошика на основі клубних коефіцієнтів УЄФА 2020.

У кожній групі команди грають одна з одною по 2 матчі: вдома та на виїзді (за круговою системою). Команди, що посіли перше та друге місця, виходять до плей-оф, де до них приєднаються треті місця групового етапу Ліги чемпіонів.

Антверпен, Гранада, Лестер Сіті, Омонія та Сівасспор вперше зіграють в груповому етапі.

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Група I

Група J

Група K

Група L

Плей-оф

Турнірна сітка

1/16 фіналу

1/8 фіналу

1/4 фіналу

1/2 фіналу

Фінал

Див. також 

 Ліга чемпіонів УЄФА 2020—2021

Примітки

Посилання 
 Сторінка Ліги Європи на офіційному сайті УЄФА